По́ттингер, По́ттинджер () — англоязычная фамилия.

Известные носители:
 Поттинджер, Генри (1789—1856) — баронет, британский колониальный чиновник.
 Поттингер, Даг (род. 1973) — американский кёрлингист.
 Поттингер, Эллисон (урожд. Эллисон Дарра, род. 1973) — американская кёрлингистка.